Die römisch-katholische, denkmalgeschützte Kirche St. Hildegard  steht in der Gemeinde Viernheim im Kreis Bergstraße in Hessen. Die Kirche gehört zur Pfarrei St. Hildegard/St. Michael im Dekanat Bergstraße-West des Bistums Mainz. Kirchenpatronin ist Hildegard von Bingen.

Beschreibung 
Die Saalkirche wurde 1963 bis 1966 nach Plänen von Karl Lochner (1895–1972) errichtet. Der kompakte Betonbau hat einen halbrund schließenden Grundriss. Die Wände haben zum Teil eine Lamellenfassade, hinter der sich die Fenster in Betonglas verbergen. Die Decke im Innenraum steigt in Richtung Altar an, der Fußboden fällt leicht ab. Die Orgel mit 22 Registern, zwei Manualen und einem Pedal wurde 1976 von der Orgelbaufirma Oberlinger angefertigt.

Literatur 
 Georg Dehio: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, Hessen II, Regierungsbezirk Darmstadt. Deutscher Kunstverlag, Berlin / München 2008, ISBN 978-3-422-03117-3, S. 785.

Weblinks 
 Katholische Kirchen in Viernheim

Einzelnachweise 

Kirchengebäude im Landkreis Bergstraße
Hildegard
Hildegard
Hildegardkirche
Kirchengebäude im Bistum Mainz
Saalkirche
Kirchengebäude der Moderne
Bauwerk der Moderne in Hessen
Erbaut in den 1960er Jahren
Kirchengebäude in Europa
Bauwerk aus Beton